Gioiosa Ionica, gemeente in de Italiaanse provincie Reggio Calabria, regio Calabrië
 Gioiosa Marea, gemeente in de Italiaanse provincie Messina, regio Sicilië

Zie ook 
 Gioia (doorverwijspagina)